Enrico di Prussia (1726-1802) – generale prussiano, figlio del re Federico Guglielmo I di Prussia e di Sofia Dorotea di Hannover
Enrico di Prussia (1747-1767) – generale prussiano
Enrico di Prussia (1781-1846) – principe e generale prussiano
Enrico di Prussia (1862-1929) – principe imperiale di Germania e Grandammiraglio della Marina militare tedesca.